Vorstendom Palts-Sulzbach (1569-1604)
 Vorstendom Palts-Sulzbach (1615-1791)